

Prénom et patronyme 
Luc est un prénom masculin.

Prénoms composés

Personnalités chrétiennes 
 Voir , plusieurs saints.
 Luc, un cardinal né en 1130.
 Luc, un évêque d'Évreux du premier quart du .
 Voir , plusieurs religieux.

Personnalités portant ce patronyme

Patronyme simple 
 Jean Bernard-Luc (pseudonyme), scénariste français (1909-1985)
 Louis Luc, journaliste français (1927-1996)
 Hélène Luc, femme politique française née en 1932
 Jean Luc, directeur de Radio Luxembourg (1913-1966)
 Jean Luc, journaliste français né en 1932
 Sylvain Luc, guitariste de jazz français né en 1965

Patronyme composé 
 Jean Duluc, lexicographe du , auteur de l'indexation française du dictionnaire latin-français de Guillaume Budé ; Autres orthographes possibles : Jean Du Lucien, Jo Lucius, Joannes Lucius, Giovanni Lucio, Ivan Lucic.
 Frère Luc, peintre et ecclésiastique français (1614-1685)
 Charles-François de Vintimille du Luc, militaire et diplomate français (1653-1740)
 Charles Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, évêque français (1655-1746)
 Maurice Le Luc, amiral français (1885-1964)
 Martine Luc-Thaler, avocate française née en 1944
 Ptiluc, dessinateur de bandes dessinées né en Belgique en 1956
 Tai-Luc, chanteur et guitariste français né en 1958

Toponymes

Toponyme simple 
 Luc, commune française de la Lozère
 Luc, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Luc-Armau
 Luc, commune française des Hautes-Pyrénées.

Toponymes composés 
 Luc-Armau, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Luc-en-Diois, commune française de la Drôme
 Luc-la-Primaube (anciennement Luc), commune française de l'Aveyron
 Luc-sur-Aude, commune française de l'Aude
 Luc-sur-Mer, commune française du Calvados
 Luc-sur-Orbieu, commune française de l'Aude
 Saint-Étienne-de-Montluc, commune française de la Loire-Atlantique
 Le Luc, commune française du Var
 Campestre-et-Luc, commune française du Gard
 Cellier-du-Luc, commune française de l'Ardèche
 Le Luc, un quartier de Saint-Girons (Ariège)
 Lúč na Ostrove, village de Slovaquie.

Nom ou prénom de personnage de fiction 
 Luc est un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.
 Luc est un personnage récurrent dans les sketches des Nuls.

Odonyme 
 Rue de Luc, à Bayonne.

Sigle 

Le sigle LUC peut faire référence à :
 Lausanne Université Club, différents clubs sportifs (badminton, football, football américain, rugby, unihockey et volleyball) de l'Université de Lausanne et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le plus connu étant le club de volleyball masculin
 Lille Université Club, club universitaire omnisports de Lille, avec notamment le Lille Métropole rugby club
 LUC, un algorithme de cryptographie basé sur les suites de Lucas
 Lucien-Ulysse Chopard, montres et mouvements de la marque Chopard
 Large unstained cells type de lymphocytes

Homonymie
Prénom masculin
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France